Rywalizacja mężczyzn w jeździe po muldach podczas mistrzostw świata w Sierra Nevada została rozegrana na trasie Visera. Kwalifikacje rozegrano 8 marca 2017 roku o 12:05, z kolei finały tego samego dnia o 15:20. Złoty medal wywalczył Japończyk Ikuma Horishima, który pokonał Francuza Benjamina Caveta oraz Kanadyjczyka Mikaëla Kingsbury'ego.

Kwalifikacje

Finały

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2017